Ziegelhaus ist der Ortsname von

 Ziegelhaus (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Ziegelhaus (Dombühl), Ortsteil des Marktes Dombühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ziegelhaus (Gelnhausen), ein Stadtteil der Stadt Gelnhausen in Hessen
 Ziegelhaus (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Ziegelhäuser, Ortsname
 Ziegelhäusl, Ortsname
 Ziegelhütte, Ortsname; auch Bezeichnung für Feldbrandziegelei bzw. Ziegelei, in der Mauerziegel oder -steine hergestellt werden.